A természetes gadolínium (Gd) hat stabil – 154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd és 160Gd – és egy radioaktív izotópból (152Gd) áll, melyek közül a leggyakoribb a 158Gd (természetes előfordulása 24,84%). A 160Gd elméletileg kettős béta-bomló, bomlását azonban mindeddig nem figyelték meg, felezési idejére kísérletileg csak alsó korlátot sikerült felállítani, mely 1,3 év.

30 radioizotópját írták le, közülük a legstabilabb a (természetben is megtalálható) 152Gd (alfa-bomló, felezési ideje 1,08 év) és a 150Gd (1,79 év). A többi izotóp felezési ideje 74,7 évnél rövidebb, a többségé a 25 másodpercet sem éri el. 10 magizomerje ismert, közülük a legstabilabbak a 143mGd (t1/2=110 másodperc), 145mGd (t1/2=85 másodperc) és a 141mGd (t1/2=24,5 másodperc).

A leggyakoribb stabil izotópnál (158Gd) könnyebbek elsősorban elektronbefogással bomlanak, míg a nehezebb izotópok főként béta-bomlóak. Előbbiek esetén a bomlástermék többnyire európium, az utóbbiaknál főként terbium.

A gadolínium-153 felezési ideje 240,4±10 nap, 41 keV és 102 keV energiájú gamma-sugarakat bocsát ki. Röntgen abszorpciómetriában és csontsűrűségmérő-készülékekben használják gamma-sugárforrásként, valamint felhasználják a Lixiscope hordozható röntgenkészülékben is.

Standard atomtömeg: 157,25(3) u

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Gadolínium